Verfassung der Ukraine steht für:

 Verfassung der Ukraine, Verfassung der Ukraine seit 1996 (mit zwischenzeitlichen Änderungen)
 Verfassung der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik, Verfassung der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik und der Ukraine von 1978 bis 1996